Morțun:
 Alexandru Ioan Morțun
 Vasile G. Morțun

Nume de familie românești